Conchita, òpera de Riccardo Zandonai.
 Concepción Mendivil és una cantant espanyola més coneguda com a Conchita.
 Conxita Martínez és una tennista aragonesa.